Ковиље може да се односи на:
 Ковиље () је биљка из породице трава (Poaceae)
 Ковиље је насеље у општини Ивањица у Моравичком округу.